

Санді-Гук — місто, штат Кентуккі
 Санді-Гук — переписна місцевість, штат Меріленд
 Санді-Гук — переписна місцевість, штат Вісконсин